
Molekulska formula -{C5H7NO2}- se može odnositi na:
 Piperidindioni
 2,3-Piperidindion
 2,4-Piperidindion
 2,5-Piperidindion
 2,6-Piperidindion
 3,4-Piperidindion
 3,5-Piperidindion